Occidente es una de las 4 subdivisiones del departamento colombiano del Atlántico. Se ubica en el occidente del departamento y está integrada por los siguientes 4 municipios:

 Juan de Acosta
 Piojó
 Tubará
 Usiacurí

Véase también 
 Municipios del Atlántico
 Subdivisiones del Atlántico
 Provincias de Colombia

Referencias 

Occidente